Бюро знахідок:
 Бюро знахідок — здебільшого муніципальна організація, що займається каталогізацією, управлінням та поверненням загублених речей.
 Бюро знахідок — чотири радянських мультфільми про бездомного пса Тишку, який став досвідченим детективом, працюючи в бюро знахідок.

Примітки